Роско Теннер був чемпіоном попереднього року, але його в першому колі несподівано переміг Кріс Льюїс.

У фіналі Вітас Ґерулайтіс здолав Джона Ллойда з рахунком 6–3, 7–6, 5–7, 3–6, 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Вітас Ґерулайтіс — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
   Вітас Ґерулайтіс, (переможець)
   Роско Теннер, (1-ше коло)
   Тоні Роч, (1-ше коло)
   Кен Роузволл, (чвертьфінал)
   Філ Дент, (2-ге коло)
   Джон Александер, (півфінал)
   Стен Сміт, (3-тє коло)
   Тім Галліксон, (3-тє коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Australian Open (December 1977) on ATPWorldTour.com 

1977 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу